Фатимидский визирь () — должность главы правительства или чиновника высшего ранга в Фатимидском халифате, существовавшая с 979 (10 лет после завоевания Египта) по 1171 год (окончательное падение халифата). Первоначально его обладателями были гражданские чиновники, которые действовали как главные министры при халифах в соответствии с моделью, установленной ещё Аббасидами, но в дальнейшем пост перешёл к военным, которые стали даже влиятельнее халифов. Когда визирь по той или иной причине не был назначен, его заменял гражданский посредник — «».

История и полномочия 
В ифрикийский период титула «визирь», широко распространённого в исламском мире, в Фатимидском халифате не существовало. Он появился после фатимидского завоевания Египта в 969 году. Ранее Египет находился под властью автономной династии Ихшидидов, и здесь были свои визири ещё со времён предыдущей автономной династии, Тулунидов. Хотя последний визирь Ихшидидов, , продолжил выполнять многие из своих функций и при новых властителях, завоеватель и новый наместник (вали) Египта Джаухар ас-Сакали отказался признавать его визирем. Когда халиф аль-Муизз Лидиниллах (953—975) прибыл в Египет, он предпочёл не делегировать свои полномочия визирю, хотя и назначил Якуба ибн Киллиса, бывшего чиновника Ихшидидов, руководителем государственного аппарата. Только в 979 году следующий халиф аль-Азиз Биллах (975—996) даровал Ибн Киллису титул визиря. Последний оставался главой администрации вплоть до своей смерти в 991 году.

После смерти Ибн Киллиса халифы сами выбирали, назначать ли им визиря или доверить все дела посреднику, именуемому «васита», который занимался передачей приказов от халифа к его чиновникам или подданным. В соответствии с общей государственной политикой религиозной терпимости к христианам и иудеям, некоторые визири специально выбирались из их числа. Первым визирем-христианином по происхождению был Иса ибн Настур, занимавший должность при халифе аль-Азизе Биллахе. В то же время есть свидетельства, что евреям для получения должности всё же было необходимо принять ислам, и самым характерным примером такой политики выступает именно Ибн Киллис. Первые визири служили по желанию назначившего их халифа и являлись примером того, что теоретик права XI века Абу-ль-Хасан аль-Маварди называл «вазир ат-танфид» (), фактически являясь, по описанию французского востоковеда Мариуса Канара, «агентами, что исполняли волю государя». Действительно, их карьера часто была очень короткой: их свергали, заключали в тюрьму, избивали и часто казнили халиф или другие придворные соперники. В результате, согласно Канару, в то время «в широком смысле, главной характеристикой визиря Фатимидов была незащищенность». Иногда эта должность переходила из рук в руки с «ужасающей скоростью». При слабом халифе аль-Мустансир Биллахе только в период с 1060 по 1062 год сменилось 5 визирей.

Ситуация резко изменилась с упадком халифата и приходом к власти военачальников:  и его преемники обладали всей полнотой власти в государстве, фактически заменив халифов. Их называли «вазир ат-тафрид», (). Из-за военного прошлого держателей визиерата они были также известны как «вазир ас-сайф ва-л-калам» () или просто «вазир ас-сайф» (). «Визири меча» доминировали в государственной и политической жизни халифата: они были единовременно главными министрами, отвечающими за всю гражданскую администрацию, амир аль-джунд (), отвечавшими за все судебные вопросы шариатскими судьями (кади) и даже главными по всем религиозным вопросам в качестве даи аль-дуат(). По мере того, как власть визирей росла и затмевала власть халифов, они даже приняли титул «аль-малик» с соответствующим эпитетом для имени. С принятием визиерата дядей Салах ад-Дина, а затем и им самим, эта практика распространилась на всех айюбидских монархов.

В начале XII века была создана должность «» (), который был вторым человеком в правительстве сразу после визиря, беря на себя некоторые из его обязанностей, когда последний не был «человеком меча». Описанный историками как «второй визиерат», данный титул служил «плацдармом» для обеспечения фактически неограниченной власти ,  и .

Резиденция 
Ибн Киллис основал свою «дар аль-вазира» () в юго-восточной части Каира, недалеко от ворот Саада, квартала, который в его честь называли «аль-вазирия». В этом же здании располагался диван — высший орган законодательной и судебной власти, здесь же размещались кладовые для одежды, сокровищница, книги и напитки. За последними наблюдали «натиры» (). У резиденции также был свой собственный «суперинтендент», называвшийся «зимам». «Дар аль-вазира» была построена по образу и подобию  и включала небольшую мечеть для молитв и кухню для банкетов, организованных визирем. По словам арабского историка XV века аль-Макризи, после смерти Ибн Киллиса его резиденция пустовала до 1050 года, пока её не занял . Именно тогда она стала настоящим «дар аль-вазира», являясь полноценной и официальной резиденцией последующих обладателей этой должности вплоть до Бадра аль-Джамали. Он построил новую резиденцию на севере, в квартале Барджаван. Затем это здание перешло в руки его сына и преемника аль-Афдаля Шаханшаха, а затем — в руки другого сына Бадра, аль-Музаффара Джафара; от него позже она стала известна как «дар аль-Музаффар». Позже здание преобразовали в «гостевой дом». Именно здесь Салах ад-Дин держал взятых в плен последних представителей свергнутой им династии Фатимидов. Аль-Афдаль также построил новый, гораздо более крупный и роскошный особняк «дар аль-вазира» в северо-восточной части города, недалеко от . Первоначально он назывался «дар аль-Афдалия», но был широко известен как «дар аль-кибаб» (). Позже, при , он стал называться «дар аль-вазара аль-кубра» (). Это была последняя резиденция визирей Фатимидов, которые они занимали вплоть до падения династии.

Список 
Нумерация в списке является условной.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

 
Фатимиды